Emika (альбом) — дебютный студийный альбом певицы и музыканта Эмики. Выпущен в Великобритании 3 октября 2011 года (в США 11 октября) лейблом Ninja Tune. Весь альбом был написан (как стихи, так и музыка) и записан самой Эмой, продюсированием и микшированием занимался Рашад Беккер (Rashad Becker)

Список композиций

Критика 

Критики встретили альбом достаточно положительно. AnyDecentMusic? оценили альбом в 73 балла из 100 на основе 12 рецензий. Альбом, описанной Эмой как «красивый кошмар», критиками был оценен как «уникальный и захватывающий», «разнообразный и впечатляющий», «очень завершенный», «невероятно сильный и последовательный в его (оригинальном) подходе», «приводящий в замешательство, но завораживающий», «моментально цепляющий», «интригующий, мрачный, соблазнительный и, как и его создательница, не поддающийся точному описанию».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Альбомы 2011 года
Альбомы электронной музыки